Свобо́да ма́ссовой информа́ции и её составляющая свобо́да печа́ти — конституционные гарантии независимого функционирования СМИ в отдельно взятой стране. Имеет кардинальное значение для построения демократии и поощрения гражданской активности. Трактуется как право граждан свободно учреждать средства массовой информации и распространять любую печатную продукцию. Одно из старейших конституционно закрепляемых личных прав человека, являющееся составной частью более общего права — свободы информации. Впервые провозглашена во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года.

В демократических странах свобода печати трактуется как частный случай свободы слова и регулируется сходным законодательным пакетом.

История 
Наполеон говорил:

Таково традиционное отношение первой власти к четвёртой.

Джордж Оруэлл отмечал:
Разумеется, нежелательно, чтобы какое-нибудь правительственное учреждение имело власть подвергать цензуре официально не финансируемые книги — за исключением, естественно, цензуры в целях безопасности, против которой в военное время никто не возражает. Но главную опасность для свободы мысли и слова представляет вовсе не прямое вмешательство Министерства информации или какого-нибудь другого официального органа. Если издатели и редакторы так стараются не допустить в печать некоторые темы, то не потому, что опасаются преследования, а потому, что боятся общественного мнения. Самый худший враг, с которым у нас в стране сталкивается писатель или журналист, — это интеллектуальная трусость

В России понятие трактовалось по-своему:
пресса в стране свободна не тогда, когда все издания выражают все мыслимые точки зрения, а когда издания принадлежат разным владельцам с враждебными интересами.
При этом закон, как правило, устанавливает ряд ограничений с целью предотвратить злоупотребления свободой печати. В законе о средствах массовой информации (закон о СМИ от 27.12.1991 № 2124-1) указывается, что:
Запрещается использовать право журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.(ч.2 ст.51, данного закона)

Помимо цифровых параметров (количество убитых журналистов, запрещённых передач, отозванных тиражей) существуют и общие оценки ситуации в той или иной стране, которые профессионалы делают, основываясь на собственном опыте и ощущениях. Например, Евгений Киселёв уже в 2006 году полагал, что свобода печати в России уже уничтожена, а Виталий Коротич в своём письме Евгению Додолеву, (опубликованному в газете «Новый Взгляд», № 109, 1993 год) отмечал:
Проханов объявляет что готов взорвать поезд с Ельциным, Лимонов призывает гильотинировать Горбачёва… Попробовал бы кто-нибудь в Америке вякнуть что хочет ухлопать президента! Уже несколько таких сидит — и надолго…Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» 2016:

Закрытые для международной прессы регионы 
 КНДР
 Мьянма
 Папуа, Индонезия
 Тибет, Китай
 Джамму и Кашмир, Индия
 Вазиристан, Пакистан
 Чечня, Россия (на 2000 год)
 Сомали
 Огаден, Эфиопия
 Агадес, Нигер

По регионам

Польша 
Законы о свободе прессы проговорены в 1532 году.

Швеция 
Первый в мире акт о свободе прессы принят в 1766 году.

Дания и Норвегия 
В период с 4 сентября 1770 года и 7 октября 1771 года в Датско-Норвежском королевстве была практически отменена цензура, что сразу же спровоцировало интенсивный поток анонимных критических памфлетов и вынудило власти вновь ограничить свободу печати в разумных пределах.

Германия

США

Иран

Великобритания

Индия 
В конституции зафиксировано право на свободу речи и выражений без упоминания слова «печать» («пресса») в статье 19(1). Однако подпункт (2) подразумевает ограничения в случаях если высказывания угрожают целостности и независимости страны; ряд законодательных актов
ограничивает свободу печати в рамках борьбы с терроризмом.

Индира Ганди в своей знаменитой речи 1975 года подчеркнула, что «государственный орган останется таковым»

В 90-х наблюдалась существенная либерализация законодательства.

Россия 

В России свобода массовой информации гарантируется 29-й статьёй Конституции.

Беларусь

Международные организации 

 Репортёры без границ учитывает при определении уровня свободы количество убитых журналистов и параметры цензуры.
 Freedom House специализируется на изучении независимости прессы по всему миру и с 1978 года готовит ежегодные доклады «Свобода в мире», в которых анализируется состояние дел с гражданскими свободами в различных государствах и присваиваются соответствующие рейтинги, по которым страны делятся на «свободные», «частично свободные», «несвободные».
 Международная ассоциация по защите свободы слова
 Комитет защиты журналистов регулярно публикует отчёты о нападениях на журналистов (Dangerous Assignments), а также готовит ежегодный доклад Attacks on the Press.
 Electronic Frontier Foundation

См. также 
 Свобода слова
 Всемирный день свободы печати
 Свобода слова в Российской Федерации
 Редакционная независимость
 Цензура
 Новая журналистика
 Джон Питер Зенгер

Примечания

Литература

Ссылки 
  Предложенное Оруэллом предисловие к «Animal Farm»
  Репортёры без границ
  Индекс свободы слова 2002
  Индекс свободы слова 2003
  Индекс свободы слова 2004
  Индекс свободы слова 2005
  Индекс свободы слова 2006
  Досье: «Репортеры без границ»
  Журнал the ACTivist Magazine
  Запрещённый журнал.
  OSCE Representative on Freedom of the Media
 
  Union syndicale des journalistes CFDT
 Программа «Ищем выход». Тема: «Свобода слова в США и в России» (17 марта 2003)
 
 

Журналистика
Свобода слова
Свобода информации